Љубичевац може бити:

 Љубичевац (Крагујевац), насељено место града Крагујевца, Србија
 Љубичевац (Кладово), насељено место у општини Кладово, Србија